Pandharipande ist der Nachname von:
Rahul Pandharipande (* 1969), indisch-US-amerikanischer Mathematiker
Vijay Pandharipande (1940–2006), indischer Kernphysiker